Campo (Gent), een kunstencentrum in Gent
Opel Campo, een automodel van Opel
Campo (rivier), een rivier in Kameroen

Plaatsen 
Campo (Barcelos), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Barcelos
 Campo (Blenio), een plaats in Zwitserland
Campo (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Campo (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Campo (Corsica), een gemeente in het departement Corse-du-Sud
Campo (Huesca), een gemeente in de provincie Huesca
Campo (Reguengos de Monsaraz), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Reguengos de Monsaraz
Campo (Vallemaggia), een gemeente in het kanton Ticino
Campo (Viseu), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Viseu
El Campo, een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Personen
Iván Campo, een Spaanse voetballer
Jacob Campo Weyerman, een Nederlandse schrijver